Irpicomyces är ett släkte av svampar. Irpicomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Irpicomyces